Torre civica di Amelia
Torre civica di Arquata del Tronto
Torre civica di Bergamo
Torre civica di  Bormio
Torre civica di Castel Goffredo
Torre civica di Forlì
Torre civica di L'Aquila
Torre civica di Lanzo Torinese
Torre civica di Luzzara
Torre civica di Macerata
Torre civica di Nerviano
Torre civica di Pavia
Torre civica di Tournai in Belgio
Torre civica di Trento
Torre civica di Treviso
Torre civica di Varese

Pagine correlate 
 Torre dell'orologio (disambigua)